Захонье — название населённых пунктов в России:

 Захонье — деревня в Волосовском районе Ленинградской области.
 Захонье — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Захонье — деревня в Солецком районе Новгородской области.
 Захонье — деревня в Шимском районе Новгородской области.
 Захонье — деревня в Добручинской волости Гдовского района Псковской области.
 Захонье — деревня в Плесновской волости Гдовского района Псковской области.
 Захонье —  деревня в Вязьевской волости Дедовичского района Псковской области.
 Захонье —  деревня в Пожеревицкой волости Дедовичского района Псковской области.
 Захонье — деревня в Дновском районе Псковской области.
 Захонье — деревня в Палкинском районе Псковской области.

См. также 
 Захонье-1 — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Захонье-2 — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Большое Захонье
 Малое Захонье